Okręty US Navy o nazwie USS  "Tecumseh", pochodzącej od wodza indiańskiego Tecumseha:
Pierwszy "Tecumseh" był monitorem typu Canonicus, który wszedł do służby 19 kwietnia 1864. Został zatopiony z prawie całą załogą 5 sierpnia w czasie bitwy w zatoce Mobile.
Drugi "Tecumseh" był holownikiem noszącym wcześniej nazwę "Edward Luckenbach". Został zakupiony przez Marynarkę w 1898. Został skreślony z listy okrętów floty około 1945 roku.
Trzeci "Tecumseh" był holownikiem typu Pessacus, który wszedł do służby w 1943 i został wycofany w 1975.
Czwarty "Tecumseh" był okrętem podwodnym typu James Madison, który służył w latach 1964 - 1993.
Tecumseh